Tengger steht für:

 eine Teilwüste der Wüste Gobi
 Tengger (Volk), ein Volk und seine Sprache in Ostjava